Opaka (Bulgarije), een stad en gemeente in Bulgarije
 Opaka  (Polen), een plaats in Polen